Пяша — топоним:
 Пяша — село в Бековском районе Пензенской области.
 Пяша — деревня в Мокшанском районе Пензенской области.
 Пяша — разъезд (населённый пункт) в Мокшанском районе Пензенской области.
 Пяша — железнодорожная станция в Мокшанском районе Пензенской области.
 Пяша (приток Хопра) — река в Пензенской области.
 Малая Пяша — река в Пензенской области, приток реки Пяша.